Lalaloopsy (2013-2015) – amerykański serial animowany zrealizowany i wyprodukowany na podstawie serii zabawek sprzedawanych w sklepach na całym świecie.

Światowa premiera serialu miała miejsce 29 marca 2013 roku na amerykańskim Nickelodeon jednak później został przeniesiony na siostrzaną stacje Nick Jr. W Polsce premiera serialu odbyła się 3 marca 2014 roku na antenie MiniMini+.

Serial To my, Lalaloopsy (), wyprodukowany przez Netflix, miał swoją premierę 10 stycznia 2017 roku.

Opis fabuły 
Serial opisuje przygody szmacianych lalek, które zamieszkują kolorową i pełną niespodzianek krainę Lalaloopsylandię. Każda z bohaterek jest zupełnie inna, każda ma swój charakter i odmienne zdanie na każdy temat. Pomimo różnicy zdań, dziewczyny bardzo się lubią i w ogóle się nie kłócą.

Wersja polska 
Wersja polska: na zlecenie MiniMini+ (odc. 1-26) / platformy nc+ (odc. 27-52) – START INTERNATIONAL POLSKA
Reżyseria: Anna Apostolakis
Dialogi polskie:
 Jakub Osiński (odc. 1-26),
 Anna Niedźwiecka (odc. 27-52)
Dźwięk i montaż: Jerzy Wierciński
Kierownictwo produkcji: Anna Krajewska
Wystąpili:
 Zofia Modej – Gadułka
 Gabriela Tomala – Kropka
 Sara Lewandowska – Klejnotka
 Maja Konkel – Mitenka
 Magda Kusa – Sanita
 Maja Kwiatkowska – Okruszka
 Barbara Kubiak – Kleksolinka
 Alicja Kozieja – Fistaszka
 Justyna Bojczuk –
 Papryczka,
 Żeglarka
 Zofia Pankratz – Baletka
oraz:
 Anna Apostolakis – Ogrodniczka
 Natalia Jankiewicz – Słoneczka
 Mateusz Ceran – Dąbek
 Monika Wierzbicka – Sekretka
 Joanna Pach-Żbikowska – Glinka
 Elżbieta Kopocińska
 Julia Siechowicz
i inni

Lektor tyłówki:
 Renata Dobrowolska (odc. 1-26),
 Anna Apostolakis (odc. 27-52)

Spis odcinków

Przypisy

Bibliografia 
 

Amerykańskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 2013
Seriale telewizyjne zakończone w 2015